Pavel Kotov era il detentore del titolo ma ha scelto di non difendere il titolo.

In finale Jack Draper ha sconfitto Tim van Rijthoven con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie 

  Quentin Halys (secondo turno)
  Salvatore Caruso (ritirato)
  Grégoire Barrère (quarti di finale)
  Nuno Borges (semifinale)

  Gian Marco Moroni (primo turno) 
  Yasutaka Uchiyama (primo turno) 
  Jesper de Jong (primo turno) 
  Gastão Elias (primo turno)

Qualificati 

  Benjamin Hassan (secondo turno, ritirato)
  Tim van Rijthoven (finale)
  Zsombor Piros (primo turno)

  Yosuke Watanuki (semifinale) 
  Evan Furness (quarti di finale) 
  Emilio Nava (secondo turno)

Lucky loser 

  Hiroki Moriya (primo turno)

Wildcard 

  Matteo Arnaldi (primo turno)
  Matteo Gigante (primo turno)

  Stefano Napolitano (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Città di Forlì IV 2022